András Pándy (1927-2013), pasteur ;
 Darryl Pandy (mort en 2011), auteur-compositeur et producteur de musique électronique américain ;
 Tyrone Pandy (né en 1986), footballeur international bélizien.